Il doppio del BNP Paribas Katowice Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Questa è stata la prima edizione del torneo, le vincitrici sono Lara Arruabarrena Vecino e Lourdes Domínguez Lino che hanno sconfitto in finale Ioana Raluca Olaru e Valerija Solov'ëva per 6-4, 7-5.

Teste di serie

 Anna-Lena Grönefeld /  Janette Husárová (primo turno)
 Shūko Aoyama /  Mervana Jugić-Salkić (quarti di finale)

  Jill Craybas /  Mandy Minella (primo turno)
  Renata Voráčová /  Klára Zakopalová (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Katowice Open 2013
WTA Tour 2013